Vojnovec Loborski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lobor, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 472 stanovnika te 131 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji